Ха́сслер Уи́тни (; 23 марта 1907 — 10 мая 1989) — американский математик, внёсший фундаментальный вклад в такие области математики, как дифференциальная геометрия и топология, алгебраическая топология и теория катастроф.

Член Национальной академии наук США (1945), иностранный член Французской академии наук (1981).

Биография 
В 1929 году окончил Йельский университет. Обучался в Гарвардском университете. Ученик Дж. Биркхофа.

Основной вклад Уитни внёс в области алгебраической и особенно дифференциальной топологии. Одним из главных результатов Уитни является знаменитая теорема о вложении общего гладкого многообразия со счётной базой в евклидово пространство не более чем вдвое большей размерности. Также важны его работы о характеристических классах и векторных расслоениях. Уитни был одним из основателей теории особенностей, предвосхитивших теорию катастроф Р. Тома. Внёс вклад в дискретную математику (теорию графов).

Семья 
Дед Хасслера Уитни — Уильям Дуайт Уитни (; 1827—1894), известный американский лингвист, филолог, лексикограф, редактор «Словаря века» (), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1875).

Библиография 
на русском языке
 Уитни Х. Геометрическая теория интегрирования. — М: ИЛ, 1960.
на других языках

См. также 
 Теорема Уитни о вложении
 Классы Штифеля — Уитни
 Зонтик Уитни

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Йельского университета
Сотрудники Института перспективных исследований
Топологи
Лауреаты премии Вольфа (математика)
Награждённые Национальной медалью науки США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американского философского общества
Иностранные члены Французской академии наук
Почётные члены Швейцарского математического общества
Почётные доктора Йельского университета